Жижемский — русская фамилия.

 Жижемские — древнерусский княжеский род

Известные носители 
 Дмитрий Глебович, в 1430-х годах получил во владение имение Жижма в Лидском повете
 Иван Дмитриевич «Манько», первый принял прозвище Жижемский. В середине XV в. получил во владение имение Бобрики в Минском воеводстве
 
 Иван Иванович Жижемский (ум. после 1532), младший сын Ивана Дмитриевича, безудельный служилый князь, воевода
 Дмитрий Михайлович Жижемский (ум. после 1566), безудельный князь, воевода
 Василий Михайлович Жижемский (ум. после 1548), безудельный служилый князь, воевода
 Данила Михайлович Жижемский (ум. до 1554)
 Тимофей Михайлович Жижемский (ум. после 1542), королевский дворянин
 Богдан Михайлович Жижемский (ум. ок. 1542), королевский дворянин
 Иван Тимофеевич Жижемский (? — 1565)
 Ярош Иванович Жижемский (? — 1598), королевский ротмистр, староста речицкий с 1576
 Сильвестр Иванович Жижемский (? — после 1599), лесничий кобринский (1582), участник съезда православных и протестантов в Вильно (1599)
 Семён Данилович Жижемский, перешел из Литвы на службу к великому князю московскому. Воевода в Новосиле, Шацке и Орле
 Александр Дмитриевич Жижемский (? — 1552)
 Петр Богданович Жижемский (? — 1551)
 Петр Ярошевич Жижемский (ум. до 1609), староста речицкий с 1598, участник съезда православных и протестантов в Вильно в 1599
 Ян Петрович Жижемский (? — 1645), подкоморий минский, депутат Трибунала ВКЛ в 1642
 Ярош Ярошевич Жижемский (? — 1630), войский мозырьский (с 1595) и подкоморий мозырьский до 1609)
 Ян Жижемский (? — 1635), стольник минский с 1633
 Адам Янович Жижемский (? — после 1683), стольник минский, ловчий с 1677
 Теофил Адамович Жижемский (? — после 1736) — минский гродский и земский писарь, затем чашник минский и земский сурагатор
 Михаил Казимир Жижемский (? — после 1770), сын Теофила, дворянин королевский, подсудок минский (1726), чашник стародубский, подчаший минский (с 1748), войский (с 1764) и подкоморий (с 1767), депутат Трибунала ВКЛ
 Александр Жижемский (? — 1645), чашник ВКЛ (1640—1643), подстолий ВКЛ (1643—1645)
 Томаш Жижемский (? — ок. 1675), подкоморий минский (с 1647)
 Ян Жижемский (? — ок. 1700), подкоморий минский
 Доминик Жижемский (ум. ок. 1751), подчаший трокский, ротмистр минский
 Адам Жижемский (? — после 1640), хорунжий мозырьский с 1621